Villahermosa del Campo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villahermosa del Campo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villahermosa del Campo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar